Ве́ствуд () — англомовне прізвище, яке походить від давньоанглійських «west», що означає «захід (села)», і «wudu» («ліс») — «західний ліс».  Предки носіїв прізвища мешкали на захід від лісу, або у західній околиці лісу, або у місцевості під назвою «Westwood».

Відомі носії:
 Вів'єн Вествуд (, уроджена Вів'єн Ізабель Свайр, ; 1941—2022) — британська дизайнерка і модельєр.
 Джон Обадія Вествуд (; 1805—1893) — англійський ентомолог і археолог.
 Ешлі Вествуд (;  1990) — англійський футболіст, півзахисник.
 Кейрен Вествуд (;  1984) — ірландський футболіст, воротар.
  (;  1973) — англійський професійний гольфіст.

Примітки

Див. також 
 Іствуд (прізвище)